Yōko Maki – attrice giapponese
Yōko Maki – fumettista giapponese